Das Favorite Fried Chicken WPBSA Non-Ranking 1989 – Event 1 war ein professionelles Snookerturnier im Rahmen der Saison 1989/89 ohne Einfluss auf die Weltrangliste. Das Turnier wurde im September 1989 im Clacton Snooker Centre im englischen Clacton-on-Sea ausgetragen. Sieger wurde der Australier Robby Foldvari, der mit einem 8:1-Sieg über den Waliser Darren Morgan sein einziges professionelles Turnier gewann. Das höchste Break des Turniers spielte der Malteser Tony Drago.

Preisgeld 
Obwohl das Turnier mit Favorite Fried Chicken erstmals einen Sponsor hatte, verringerte sich das Preisgeld um etwa ein Fünftel des Vorjahrespreisgeldes auf 20.000 Pfund Sterling, wovon ein Viertel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Nachdem es in den drei vorangegangenen Ausgaben jeweils eine Runde der letzten 48 mit maximal zwei vorherigen Runden gab, traten diesmal wenige Spieler in einer ersten vorangestellten Runde an, bevor das restliche Teilnehmerfeld in der Runde der letzten 64 antrat. Alle Spiele bis einschließlich zum Halbfinale wurden im Modus Best of 9 Frames gespielt, lediglich das Finale wurde mit dem Modus Best of 15 Frames in einem anderen Modus gespielt.

Erste Runde 
Durch die leicht gesunkene Teilnehmerzahl und die Änderungen im Turniermodus traten nur noch acht Spieler in der ersten Runde an, wobei bei drei Spielen einer der Gegner nicht antrat und somit der andere kampflos weiterkam.

|}

Weiterer Turnierverlauf 
Das restliche Teilnehmerfeld traf in der Runde der letzten 64 auf die vier Sieger der ersten Runde.

Finale 
Der 1960 geborene Australier Robby Foldvari war seit 1984 Profispieler und hatte lediglich bei der australischen Profimeisterschaft ein Profifinale erreicht, sodass dieser sein zweiter Finaleinzug war. Er traf auf den sechs Jahre jüngeren Waliser Darren Morgan, der seit 1988 Profispieler war und schon mehrfach im Finale stand und dabei ein Turnier gewonnen hatte.

Morgan gewann den ersten Frame mithilfe eines 50er-Breaks, doch Foldvari glich durch ein 98er-Break aus. Von diesem Punkt an gelang es Foldvari, keinen Frame mehr abzugeben und das Spiel mit 8:1 zu gewinnen. Für Foldvari blieb es der einzige professionelle Titel.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten zwei Spieler insgesamt drei Century Breaks.
  Tony Drago: 140
  Darren Morgan: 109, 106

Einzelnachweise 

1989
Snookerveranstaltung 1989
Billardturnier in England
Sportveranstaltung in Essex